Nipissing kan syfta på:

 Nipissingsjön
 Nipissing First Nation
 Nipissing District
 Nipissing River, ett biflöde till Petawawa River
 Nipissing (ort i Ontario), i Parry Sound District
 Nipissing University i North Bay
 Nipissing (federal valkrets)
 Nipissing (provinsvalkrets)
 SS Nipissing, ett ångfartyg från 1887, se RMS Segwun